Keay est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (née en 1974/75), historienne de l'architecture britannique ;
  (né en 1960), joueur écossais de football ;
  (né en 1941), journaliste et historien britannique ;
  (1839-1909), homme politique britannique ;
 Nigel Keay (né en 1955), compositeur franco-néo-zélandais ;
 Ronald William John Keay (1920-1998), botaniste britannique ;
 Simon Keay (1954-2021), archéologue britannique ;
  (1871-1943), joueur écossais de football.

Voir aussi 
 (5007) Keay, astéroïde de la ceinture principale
 

Homonymie de patronyme